Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2015 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Petra Kvitová.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Damen vom 22. bis 25. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Dameneinzel
2015